Појам Гарсија Рамирез може да се односи на:
 Гарсија Рамирез од Вигере,
 Гарсија Рамирез од Наваре,
 Гарсија Рамирез (бискуп)